Хейнясенма — група островів в Ладозькому озері, Росія
 Хейнясенма — острів в Ладозькому озері, Росія